Cèfal (mitologia)
 Cèfal Molós, un dels caps dels molossos d'Epir 
 Cèfal de Siracusa, polític grec 
 Cèfal d'Atenes, orador atenenc i demagog